Le terme amphibie se réfère aux êtres vivants et également aux objets aptes à passer indifféremment en milieu terrestre et aquatique (sur terre, et dans l’eau).

Animaux 
Campagnol amphibie
Hippopotame amphibie

Végétaux 
Renouée amphibie
Saxifrage amphibie

Technologies 
Véhicule amphibie
Avion amphibie
Force amphibie, dans le domaine militaire
Opération militaire amphibie
Engin de débarquement amphibie rapide (EDA-R), une série d'embarcations de débarquement française
Engin de débarquement amphibie standard (EDA-S), une série d'embarcations de débarquement française

Littérature 
 L'Homme amphibie, roman de science-fiction, par Alexandre Beliaev (1928).

Voir aussi 
Amphibia (amphibiens)
Double vie